I. Andronikosz bizánci császár (1183–1185)
 I. Andronikosz trapezunti császár (1222–1235)